

Codici
HLB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Batesville Hillenbrnd (Stati Uniti)

Chimica
HLB –  Bilancio idrofilo-lipofilo (Hydrophilic-lipophilic balance)